Chickamauga bezeichnet 

 ein nordamerikanisches Indianervolk, siehe Chickamauga (Volk)
 einen Bach im nordamerikanischen Bundesstaat Tennessee, siehe Chickamauga Creek
 Chickamauga (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten

im NRHP gelistete Objekte:
 Chickamauga and Chattanooga National Military Park, in Fort Oglethorpe, Georgia, ID-Nr. 66000274
 Chickamauga Coal and Iron Company Coke Ovens, in Chickamauga, Georgia, ID-Nr. 09000188
 Chickamauga Historic District, in Chickamauga, Georgia, ID-Nr. 07000700
 Chickamauga Lodge No. 221, Free and Accepted Masons, Prince Hall Affiliate, in Chickamauga, Georgia, ID-Nr. 06000736

Sonstiges:
 Schlacht am Chickamauga im nördlichen Georgia